Oleg Reabciuk, né le  à Ialoveni, est un footballeur international moldave qui évolue au poste de latéral gauche à l'Olympiakos.

Biographie

En club

Enfance au Portugal

Paços de Ferreira 

Il joue son premier match en première division portugaise le 24 août 2019, lors d'un déplacement à Boavista (score : 1-1). Il inscrit son premier but dans ce championnat le 18 octobre 2020, lors de la réception du CD Santa Clara (victoire 2-1).

Départ en Grèce

En sélection 

Il reçoit sa première sélection en équipe de Moldavie le 27 mars 2018, en amical contre la Côte d'Ivoire.

Statistiques

Palmarès

En club 
 Olympiakos
 Champion de Grèce en 2021 et 2022
 Finaliste de la Coupe de Grèce en 2021

Distinction individuelle 
 Joueur moldave de l'année en 2020 et 2021

Références

Liens externes 
 

Footballeur international moldave
Joueur du FC Paços de Ferreira
Joueur de l'Olympiakos
Naissance en janvier 1998
Naissance en Moldavie